Jerez de la Frontera, municipi de la província de Cadis, Andalusia, Espanya
 Jerez de los Caballeros, municipi de la província de Badajoz a la comunitat autònoma d'Extremadura 
 Jérez del Marquesado, població de la província de Granada 
 Circuit de Jerez, circuit de curses a la rodalia de Jerez de la Frontera